Левентис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Левентис, Георгиос (1790—1847) — греческий революционер и политик 19-го века.
 Левентис, Фил (род. 1945) — американский военнослужащий (лётчик-истребитель), бизнесмен и политик-демократ.